Висамбур:

 Висамбур — небольшой город во Франции, расположенный на реке Вислаутер возле границы Франции и Германии, в регионе Эльзас.
 Висамбур — кантон во Франции, в департаменте Нижний Рейн в регионе Эльзас в округе Висамбур.
 Висамбур — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Эльзас.